Ел Релево има више значења:

 Ел Релево (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Релево (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику